

Patronyme 
 Nicola Cantalamessa Papotti (1831-1910), sculpteur italien.
Antonio Nicola Cantalamessa (1940-2017), homme politique italien.
 Clely Fiamma, née Clelia Cantalamessa (1914-1977), actrice et chanteuse de revue italienne.
 Giulio Cantalamessa (1846-1924), peintre et critique d'art italien.
 Raniero Cantalamessa (1934-), prêtre capucin et théologien italien, une des personnalités du Renouveau charismatique catholique.

Homonymie de patronyme